{{Info/Música/artista
 |nome                  = Banda Xeiro Verde
 |fundo                 = grupo_ou_banda
 |integrantes       = Hellen Patrícia, Flávio, Leonardo, Flavinho, Alan, Norberto, Jacaré, Zé Brasil, Sandro Luiz Nascimento e André Netto.
  
 |período em atividaded: 1994 - Presente              = 
 |país                     = 
 |gravadora          = GEMA 
 Gêneros: Brega,tecno brega,cumbia,zouk,calypso,forró   
Banda Xeiro Verde é  grupo musical paraense liderado pela vocalista  Hellen Patrícia formado em 1994 . O nome "Xeiro Verde " é uma alusão á uma erva usada pra temperar pratos típicos da região conhecido em outros estado como "coentro" ,mas no Pará o tempero ganhou o nome "cheiro verde" e a banda adotou o "X" ao invés de "Ch" em homenagem ao XODÓ uma  antiga casa de shows de Belém onde a banda costumava a se apresentar no inicio da carreira. Foi a primeira banda de Brega do Pará a ter seu balé coreográfico   A banda começou a ganhar notoriedade na cena musical paraense quando lançou o primeiro CD em 1998 logo os primeiros sucessos começaram a tocar nas rádios de Belém e do interior como "Varejeira", "Beijo Bom","Não sou tua" e "Austronauta de Mármore" (cover da Banda nenhum de nós ).Essa na voz de Marcelo Aguiar que dividia os vocais da banda com Hellen na época. O disco vendeu mais de 100 mil cópias e foi certificado com disco de diamante . Em 2000 a Banda lançou seu segundo CD "Pura Emoção" que além da faixa título trouxe outros sucessos como : "Bate, esfrega estica" , "Vem amor" , "Brega do Rubi" ,"Fogo de amor" e "Zouk do Rubi" . Além de 2  sucessos do álbum anterior (Beijo bom e Não sou tua ) .Esse disco elevou o nome da banda e fez com que ela fosse conhecida no norte e nordeste logo logo apareceu convites pra se apresentar em outros estados como Maranhão, Amapá e Amazonas. Além de participação em programas Locais de Televisão.Esse também Foi o primeiro CD que contou com a presença  de Flávio Miranda como vocalista da banda que entrava em cena quando a Hellen e o balé precisavam trocar de roupa . Em 2001 a Xeiro Verde lança seu terceiro Álbum que dessa vez trazia o tecno brega uma vertente do Brega que utiliza batidas eletrônicas em um ritmo mais acelerado fazendo um verdadeiro sucesso principalmente em festas de aparelhagens . nesse disco o grupo paraense entra de cabeça no novo ritmo com os sucessos : " Amor de mel ","Posso enlouquecer", " venha dançar" . com a agenda cada vez mais lotadas de shows recheados de sucessos na bagagem a Banda resolve lançar em 2002 uma coletânea com os principais sucessos até então. intitulada : "O melhor da Banda Xeiro Verde".  trazendo os hits dos 3 primeiros CD´s e mais uma faixa inédita gravada Ao vivo :"Presa Contigo", que fez muito sucesso naquele ano .Mas o primeiro disco Ao vivo veio mesmo em 2004 com o grande sucesso: "Não é o fim" . além de regravações dos CD´s anteriores e também de outros artistas  no ritmo Calypso que estava em alta na época. O Sucesso foi tão grande que banda se apresentou pela primeira  vez em casas de shows de São Paulo e em programas de televisão a nível nacional ,Nessa mesma época Flávio Miranda deixa a banda após 5 anos e Hellen Patrícia continua como única vocalista da banda. Em 2009 o Tecno melody estava no auge e aproveitando o momento a Banda Xeiro verde lança mais um CD : " A Nova Batida do Brasil " trazendo os sucessos : "Passa o serrote" , "Só por uma noite de Amor " ,"Beba doida", "Subida do Águia" .diante do sucesso a banda resolve gravar seu primeiro DVD na Casa de shows a Pororoca em Belém .além de ter sido convidada para participar de um festival chamado Tecno melody Brasil realizado em Dezembro de 2009 no Cidade Folia também em Belém diante de milhares de pessoas reunindo aparelhagens e várias bandas entre elas a Banda Xeiro Verde que se apresentou junto com a aparelhagem Super Pop tocando seus principais sucessos do momento . O festival acabou se tornado um DVD lançado nacionalmente pela gravadora Som Livre e o tecno brega passou a ser reconhecido em todo o Brasil como um ritmo legitimamente paraense . Apartir da segunda metade dos anos 2010 houve um movimento de retorno do  Brega à suas origens muitos foram os  projetos que a  Banda Xeiro Verde participou  tocando em vários bailes com a presença de vários artistas do Brega paraense  uma oportunidade para que as novas gerações poderem vivenciar tudo isso e quem viveu na época do auge poder matar a saudade . Passados mais de 25 anos de Carreira a Banda Xeiro Verde acumula uma lista enorme de sucessos que atravessaram gerações de fãs diante disso a Banda resolveu gravar um DVD comemorativo na Casa de shows Mormaço em Belém em Dezembro de 2019 .O Show contou com a presença de Marcelo Aguiar e Flávio Miranda que por anos fizeram parte da banda e agora se dedicam à trabalhos solos outra convidada foi a cantora Valéria Paiva vocalista da Banda Fruto Sensual e amiga de Helen Patrícia em que protagonizaram um encontro emocionante no palco . Atualmente a Banda Xeiro Verde continua com sua  agenda de shows lotada fazendo 2 ou até 3 shows por noite especialmente nos fins de semana fazendo a alegria dos amantes do brega .prometeram trabalho novo pra ser lançado em breve

Discografia
Xeiro verde		
Pura emoção

Bandas do Brasil
Bandas do Pará
Bandas de brega pop